Mud Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Mud Creek (Indiana), Fluss im Morgan County, Bundesstaat Indiana
 Mud Creek (Missisquoi River) (frz. Ruisseau Mud), Fluss in Vermont und Québec (Kanada)
 Mud Creek (Tennessee), Fluss im McMinn County, Bundesstaat Tennessee  
 Mud Creek (Manitowoc River), Fluss in Wisconsin

Mud Creek steht für:
 Mud Creek, ehemaliger Name von Wolfville, Stadt in Nova Scotia, Kanada

Siehe auch:
 Muddy Creek